Horvátország településeinek listája népesség szerint

2021-es népszámlálás 

A 2021-es népszámlálás szerint Horvátországban 128 város van. A lista a legfontosabb városokat tartalmazza.

Régebbi adatokkal

Jegyzetek 

 
Horvatorszag